Залари́нский райо́н — административно-территориальное образование (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Иркутской области России.

Административный центр — посёлок городского типа Залари.

Границы 
Граничит с Зиминским, Тулунским, Нукутским, Аларским, Черемховским районами Иркутской области и Республикой Бурятия.

История 
В апреле 1941 года часть территории Заларинского района была передана в новый Голуметский район. 7 февраля 1945 года 11 сельсоветов Заларинского района были переданы в новый Тыретский район. 17 апреля 1959 года Тыретский район был присоединён к Заларинскому району обратно.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (посёлки городского типа Залари и Тыреть 1-я) проживают  % населения района.

 Национальный состав
В районе проживают русские, татары (дер. Черемшанка и др.), буряты, голендры (с. Пихтинское, Дагник) и др.

Муниципально-территориальное устройство 
В муниципальный район входят 15 муниципальных образований, в том числе 2 городских поселения и 13 сельских поселений:

Населённые пункты 
В Заларинском районе 71 населённый пункт.

Транспортная инфраструктура 
Территорию района пересекает Транссибирская железнодорожная магистраль и федеральная автомобильная дорога Р255 «Сибирь» Красноярск — Иркутск, а также железнодорожная ветка Залари — Нукуты, по которой совершаются перевозки гипса.

Экономика 
Доля промышленного производства в экономике района составляет около половины.

Основное промышленное предприятие — ОАО «Тыретский Солерудник», ведущий добычу и переработку каменной соли.

На территории района расположены Тарасовский угольный разрез и Каратаевский угольный карьер.

Действуют также предприятия пищевой промышленности ООО «Заларинский колбасный цех», ПО «Заларинский хлебозавод», ООО «Троицкий хлебозавод», ООО «Глория».

Ресурсы 
Для района характерны большие запасы каменного угля (два месторождения) и соли. Уголь залегает близко к поверхности и разрабатывается открытым способом, что существенно снижает себестоимость продукции.

В составе земель района 68,8 % территории района находится под лесными землями, 17,8 % занимают сельскохозяйственные угодья, на болота приходится 5,4 %, водные объекты — 0,7 %. Доля непродуктивных земель составляет 7,1 % от площади района. Под дорогами занято 0,24 % территории района.

Лесосырьевые ресурсы района составляют 72,7 млн м³, хвойные — 85,2 %.

Учреждения образования 
Система образования района включает:
 23 средних и основных школы,
 24 малокомплектных школы,
 18 детских садов,
 спортивную школу,
 учебно-производственный комбинат,
 оздоровительный лагерь «Орленок»,
 профессионально-техническое училище,
 детский дом творчества.

Учреждения здравоохранения 
Структура здравоохранения Заларинского района:
 ЦРБ,
 поликлиника,
 филиал ЦРБ в пгт. Тырети,
 28 фельдшерско-акушерских пунктов,
 6 амбулаторий.
Отмечается недоукомплектованность врачами.

См. также 
 Пихтинские голендры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации муниципального образования «Заларинский район»